Označení B1 může mít různé významy:

Astronomie 
podtřída spektrální třídy B
zkrácené označení 1. stupně na Bortleově stupnici

Chemie 
Vitamín B1 (thiamin)
Cyklin B1 – jeden ze savčích cyklinů

Vojenství 
Char B1 – francouzský těžký tank

Ostatní 
Úroveň znalosti cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce